Revolte hinter Gittern ist

 der Alternativtitel des US-amerikanischen Kriminalfilms Rebellion im grauen Haus von 1948
 der Titel eines japanischen Erotikfilmes, siehe Revolte hinter Gittern (1976)
 der Titel eines australischen Gefängnisfilmes, siehe Revolte hinter Gittern (1980)